Red Heat (1985), een Amerikaanse gevangenisfilm uit 1985, met Linda Blair en Sylvia Kristel
 Red Heat (1988), een Amerikaanse politie-actiefilm uit 1988, met Arnold Schwarzenegger en James Belushi
 Red Heat (computerspel), een computerspel uit 1989 gebaseerd op de film uit 1988